

Astronomia
 16718 Morikawa – asteroide della fascia principale

Persone
 Aoi Morikawa – attrice e modella giapponese
 Collin Morikawa – golfista statunitense
 Miho Morikawa – cantante, attrice ed ex-modella giapponese
 Takumi Morikawa – ex calciatore giapponese
 Toshiyuki Morikawa – doppiatore giapponese